BiH:
 Kopljevići (Mrkonjić Grad, BiH), naselje u općini Mrkonjić Grad
 Kopljevići (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica